České příjmení Satoranský (Satoranská) užívají tito lidé:
 Jaroslav Satoranský (* 1939), herec
 Monika Satoranská (* 1993), basketbalistka, sestřenice Tomáše
 Tomáš Satoranský (* 1991), basketbalista, bratranec Moniky

Podobné příjmení Satoránský v roce 2016 měli 2 lidé. Všichni nositelé příjmení Satoranský, Satoranská a Satoránský žili v roce 2016 v Praze.

Česká příjmení